«Де́вушка с весло́м» — общее название скульптур, выполненных в разное время скульпторами Иваном Шадром и Ромуальдом Иодко, ставшее нарицательным для обозначения подобных им гипсовых статуй («гипсового соцреализма»), которые в советское время украшали парки культуры и отдыха.

История

Работы И. Д. Шадра 

В 1934 году архитектору Александру Власову, который занимался реконструкцией ЦПКиО имени Горького в Москве, пришла идея установить в бассейне с фонтанами, который он спроектировал по центральной оси Большого партера парка, некую вертикальную доминанту в виде женской фигуры. Поскольку ранее Власов уже воспользовался идеей скульптора Ивана Шадра о постановке в парке множества слепков классических скульптур из запасников Государственного музея изобразительных искусств, то именно к нему обратился архитектор с заказом на главную скульптуру парка. Идею скульптуры — обнажённой женской фигуры, символа эмансипации и равноправия женщин и мужчин в СССР, — поддержала дирекция парка во главе с Бетти Глан.

В том же году Шадр начал работу над скульптурой «Девушка с веслом». По легенде, основной моделью скульптора стала Вера Волошина, студентка Московского института физкультуры. По другой версии, прототипом стала Нина Хоменкова. Скульптура изображала обнажённую девушку-спортсменку во весь рост с веслом в правой руке. Фигура девушки отличалась мощной пластикой форм и динамикой в повороте торса и головы; форма головы была чётко обрисована, волосы очень туго натянуты и закручены в два «рожка», лоб и затылок полностью открыты. Высоту скульптуры в 12 метров вместе с бронзовым постаментом Шадр определил исходя из её масштабных соотношений с площадью фонтана и ведущих к нему аллей парка. Скульптуру установили в центре фонтана на главной аллее парка в 1935 году. Однако приёмная комиссия подвергла работу Шадра критике, в том числе за чрезмерную высоту, и в том же году скульптуру переместили в парк культуры и отдыха Ворошиловграда. Её уменьшенная копия хранится в Третьяковской галерее. В конце 1950-х годов по настоянию жены скульптора гипсовую работу И. Шадра перевели в бронзу.

К лету 1936 года И. Д. Шадр создал новую уменьшенную восьмиметровую скульптуру из тонированного бетона. Моделью для неё стала гимнастка Зоя Бедринская (Белоручева). Скульптор изменил прическу, она стала более вольной и менее сексуальной, убрал мужские мускулы рук, пропорции фигуры девушки стали более вытянутыми по вертикали, силуэт — тоньше и романтичнее. Скульптура стояла в центре фонтана на каннелированной колонне, вокруг которой били струи воды, создавая вокруг статуи своеобразную завесу. Недалеко от центральной скульптуры в парке были размещены скульптура Е. Я. Янсон-Манизер «Метательница ядра» и копия античной скульптуры Мирона «Дискобол», также изображавшие обнажённых спортсменов.
В статье о выставке 1937 года один из рецензентов отмечал:

Скульптура демонтирована в середине 1950-х.

Работы Р. Р. Иодко 

Ошибочно считается, что скульптуры Ивана Шадра послужили прототипами для создания дешёвых гипсовых копий, которые были массово установлены в парках практически по всему СССР. На самом деле в их основу была положена работа скульптора Р. Р. Иодко с тем же названием, выполненная им для парка водного стадиона «Динамо» в 1936 году. Скульптура была высотой 2,5 м, из гипса. В отличие от шадровской «Девушки», скульптура Иодко одета в купальник, весло она держит в левой руке.

Годом ранее, в 1935 году Ромуальд Иодко выполнил скульптуру «Женщина с веслом» для фонтана. Первоначально её установили на московском стадионе «Электрик» в Черкизове. Фигура женщины опирается на левую ногу, её правая нога поставлена на кубическую подставку, колено сильно выдвинуто вперёд. Правой рукой женщина опирается на весло, её левая рука опущена и касается бедра; на женщине надеты трусы и футболка. Эта скульптура также послужила прототипом для тиражирования.

Работы других авторов 
Образ девушки с веслом присутствует в творчестве и других советских скульпторов, в частности, у Н. И. Шильникова (1929—1932), А. Л. Степаняна (1939) и В. И. Дерунова (1952).

Современность 
3 сентября 2011 года воссозданная скульптура должна была быть установлена в ЦПКиО (в рамках проведения международной регаты «Золотая ладья»). Согласно сообщению представительницы парка скульптура была установлена 1 сентября 2011 года и открыта 3. Событие было приурочено ко Дню города.

Примечания

Ссылки 
 Девушка с веслом вернулась в Москву («The Wall Street Journal», США)

Литература 
 Вергасов Ф. [www.pseudology.org/chtivo/Shadr.htm Иван Дмитриевич Иванов — Иван Шадр]
 Золотоносов М. Девушка с веслом // Золотоносов М. Γλυπτοκρατος. Исследование немого дискурса. Аннотированный каталог садово-паркового искусства сталинского времени. — СПб., 1999, с. 20—29.
 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Автор-составитель Вадим Серов (статья Девушка с веслом)
 

Скульптуры СССР
Садово-парковое искусство
Скульптуры, изображающие обнажённых женщин
Скульптуры из бетона